Luke Thomas puede hacer referencia a:

 Luke Thomas (1999-), futbolista británico; o a
 Luke Thomas (2001-), futbolista británico.